Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2012 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2012, который прошёл в Японии. Этот финал стал девятым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между английским «Челси», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2011/12, и бразильским клубом «Коринтианс», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2012. Матч прошёл в Йокогаме на стадионе «Ниссан» 16 декабря 2012 года

Путь к финалу

Матч 
В первом тайме игра была равной, и обе команды имели возможность открыть счёт. У «Челси» шанс забить поочерёдно упустили Гари Кэхилл, Виктор Мозес и Фернандо Торрес, а у «Коринтианса» перехитрить вратаря мог Эмерсон Шейх, направивший мяч в штангу. На перерыв команды ушли при счёте 0:0. В начале второго тайма «Челси» выдал серию ударов по воротам «Коринтианса», однако после этого бразильцы перехватили инициативу, и на 69-й минуте открыли счёт: после удара Данило мяч отскочил к Герреро, и тот ударом головой отправил его в пустые ворота. После этого игра «Челси» в атаке ослабла, однако за пять минут до конца лондонцы всё же сумели организовать штурм ворот соперника. Сначала удар Торреса в упор отразил Касио, а потом гол всё того же Торреса был отменён арбитром из-за офсайда. Уже на последних минутах игру спасти мог Хуан Мата, но он угодил в штангу. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, ознаменовавший победу «Коринтианса».

Таким образом, южноамериканская команда впервые с 2006 года выиграла турнир, прервав пятилетнюю победную серию европейских команд. «Коринтианс» стал чемпионом мира во второй раз в истории, сравнявшись по этому показателю с испанской «Барселоной».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Клубный чемпионат мира по футболу
2012
Чемпионат мира 2012
Чемпионат мира 2012
Международные соревнования по футболу в Японии
События 16 декабря
Декабрь 2012 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2012 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2012 году
Спорт в Бразилии в 2012 году
Спорт в Великобритании в 2012 году